Benin – Stato dell'Africa Occidentale
 Benin – antico regno dell'Africa Occidentale
 Benin – gruppo etnico della Nigeria, conosciuto anche bini o edo
 Benin – lingua del gruppo Volta-Niger, conosciuta anche come bini o edo
 Benin – repubblica che ebbe breve vita nel 1967, in un territorio dell'odierna Nigeria
 Benin – una delle antiche province della Nigeria
 Benin – fiume dell'Africa Occidentale
 Benin (disambigua) – cognome italiano
 Benin City – città della Nigeria
 Mirko Benin – calciatore